Ton Gubbels (politicus), 1932-1984
 Ton Gubbels (voetballer), geboren 1959